Oude pastorij (Burcht)
Oude Pastorij (Essen)